Termes est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Termes (Belgique), est une ancienne commune de Belgique. Elle constitue aujourd'hui une section de la ville de Chiny dans la province de Luxembourg et la région wallonne.

Termes (Ardennes) est une ancienne commune française du département des Ardennes. Le , la commune a fusionné avec celle de Grandpré pour constituer la commune nouvelle de Grandpré.
 Termes (Aude) est une commune située dans  le département de l'Aude ;
 Termes (Lozère) est une commune située dans  le département de la Lozère ;
 Termes-d'Armagnac est une commune située dans  le département du Gers.

Patronyme 

 Olivier de Termes, né vers 1200 et mort en 1274, chevalier croisé en Terre Sainte.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France